pigalak – teren w mieście gdzie można spotkać osoby trudniące się prostytucją
 Pigalak – amerykański film

Zobacz też 
 Pigalle
 Plac Pigalle